Jean Toujas (1913-1997), homme politique français ;
 François Toujas (1958), haut fonctionnaire français.